Stallworth ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Stallworth (1941–2017), US-amerikanischer Basketballspieler
 James Stallworth (* 1971), US-amerikanischer Leichtathlet
 James Adams Stallworth (1822–1861), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 John Stallworth (* 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Omarosa Manigault-Stallworth (* 1974), US-amerikanische Geschäftsfrau
 Ron Stallworth, US-amerikanischer Polizeibeamter und Buchautor